Luyego kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Luyego (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de León, 
 Luyego (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de León, 

Robotskapade Spanienförgreningar